Димка — те саме, що й серпанок — легка поволока, пелена
 Димка — застаріле слово, яким називали товсту бавовняну тканину, переважно смугасту, старовинний український одяг, спідниця з димки чи набійки
 Димка — рідковживана назва самогону

Димка — річка, притока Іку
 Димка — річка, притока Тихвінки
 Димка — назва річки Дима у верхній течії
 Димка — селище, Сєверний район, Оренбурзька область

Димка — село, Чернівецький район, Чернівецька область

Див. також 
 Димковська іграшка
 Дима
 Бука Сука Дімка

Примітки